Clear Fork ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Clear Fork (Missouri), Fluss im Johnson County, Bundesstaat Missouri  
 Clear Fork (Montana), Fluss im Carter County, Bundesstaat Montana  
 Clear Fork (Ohio), Fluss im Williams County, Bundesstaat Ohio